Ре може да се отнася за:

 Ре, втората степен (нота) на основния домажорен диатоничен звукоред
 Ре, община в Норвегия
 Ре, село в Северна Италия, регион Пиемонт
 Кайетано Ре (р. 1938), парагвайски футболист и треньор